Pczelino – wieś w Bułgarii
 Pczelino – wieś w Polsce